Les élections pour l'assemblée constituante du nouvel État d'Israël devenu indépendant, se sont tenues le . Le taux de participation fut de 85,8 %. Deux jours après l'ouverture de la première session parlementaire le , les constituants décidèrent de nommer leur assemblée Knesset (כנסת, en hébreu, et traduisible par « Assemblée »).

Résultats

Notes et références

Liens externes 
 Historical overview of the First Knesset Knesset website 
 Factional and Government Make-Up of the First Knesset Knesset website 

1949
Israélienne, législatives
1949 en Israël
Janvier 1949